Die Pac-12 Men’s Tennis Championship 2014 war ein Herren-Mannschaftswettbewerb im Bereich des College Tennis. Sie stellte die Finalrunde der Meisterschaftsrunde 2014 dar. Die Setzliste der Mannschaften ergab sich aus der Abschlussplatzierung der Pac-12 Regular Season 2014 (Herrentennis). Austragungsort war Ojai, Kalifornien. Als Siegerin ging die University of California, Los Angeles hervor.

Turnierplan 
Hinzu kommen folgende Erstrundenbegegnungen, die um den Einzug in das Viertelfinale entschieden:
 Utah (#5) – Arizona (#8) 4:0
 Washington (#6) – Oregon (#7) 2:4

Finale

Weblinks 
 Turnierplan (pdf, englisch)
 Übersicht Mannschaftskader (pdf, englisch)

Einzelnachweise 

Tennisturnier in Ojai
College-Tennis-Saison 2013/14
Tennisturnier 2014
College-Tennis-Turnier
Herrentennisturnier
Pacific-12 Conference